Schröder kan som auktorsförkortning betyda:

 Heinz Schröder
 Richard Iwanowitch Schröder
 Stefan Schröder
 Thomas Schröder

Robotskapade auktorsförkortningar